El nombre Christian Friedrich puede referirse a las siguientes personas:

Christian Friedrich, piloto de bobsleigh alemán;
Christian Friedrich Ecklon, botánico y boticario danés;
Christian Friedrich Hornschuch, botánico alemán;
Christian Friedrich Lessing, médico y botánico alemán;
Christian Friedrich Ludwig, botánico, geólogo y médico alemán;
Christian Friedrich Schwägrichen, botánico alemán;
Christian Friedrich von Stockmar, diplomático anglo-belga.